Velika nagrada Brazilije 2019 je bila dvajseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 17. novembra 2019 na dirkališču Autódromo José Carlos Pace v soseski Interlagos v São Paulu.

Zmagal je Max Verstappen iz moštva Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Pierre Gasly iz moštva Scuderia Toro Rosso-Honda, tretji pa je bil Carlos Sainz Jr. iz moštva McLaren-Renault.

Na stezi je tretje mesto dosegel Lewis Hamilton iz moštva Mercedes, ki je z Gaslyjem bojeval do prečkanja ciljne črte in zaostal za Francozom le 62 tisočink, preden je zaradi kazni petih sekund padel na sedmo mesto. Kazen ga je doletela, ker so sodniki odločili, da se je v 70. krogu mogel izogniti trčenju z Alexandrom Albonom, ki se je zaradi tega zavrtel in ostal brez možnosti uvrstitve med dobitnike točk. S tem se je na tretje mesto povzpel McLarnov dirkač Sainz, ki je na ta način dosegel prve stopničke v svoji karieri. Hkrati so bile te stopničke prve za McLaren po Veliki nagradi Madžarske 2014. Tudi drugouvrščeni Gasly se je prvič v Formuli 1 povzpel na oder za zmagovalce.

To je bila zadnja dirka za Veliko nagrado Brazilije, saj je bila v naslednji  odpovedana, nato pa v  preimenovana v Veliko nagrado São Paula.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:08,242
|1:07,503
|1:07,508
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:08,556
|1:08,050
|1:07,631
| align="center"|2
|-
!3
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:08,614
|1:08,088
|1:07,699
| align="center"|3
|-
!4
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:08,496
|1:07,888
|1:07,728
| align="center"|14
|-
!5
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:08,545
|1:08,232
|1:07,874
| align="center"|4
|-
!6
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:08,503
|1:08,117
|1:07,935
| align="center"|5
|-
!7
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:08,909
|1:08,770
|1:08,837
| align="center"|6
|-
!8
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:09,197
|1:08,705
|1:08,854
| align="center"|7
|-
!9
|align="center" |7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:09,276
|1:08,858
|1:08,984
| align="center" |8
|-
!10
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:08,875
|1:08,803
|1:09,037
| align="center"|9
|-
!11
| align="center" |4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:08,891
|1:08,868
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center" |3
|data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|1:09,086
|1:08,903
|style="background: silver" align="center"|
| align="center" |11
|-
!13
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" nowrap| Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:09,175
|1:08,919
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|12
|-
!14
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|1:09,050
|1:08,921
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|13
|-
!15
| align="center" |11
| data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|1:09,288
|1:09,035
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|15
|-
!16
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:09,320
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|16
|-
!17
| align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:09,536
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|17
|-
!18
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:10,126
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|88
|data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|1:10,614
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
|align="center"|19
|-
!data-sort-value="20"|DNQ
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|data-sort-value="2:00" nowrap|brez časa
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
| align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |33
| data-sort-value="VER" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|71
|1:33:14,678
| align="center" |1
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |10
| data-sort-value="GAS" | Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|71
| +6,077
| align="center" |6
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |55
| data-sort-value="SAI" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|71
|  +8,896
| align="center" |20
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |7
| data-sort-value="RAI" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|71
|  +9,452
| align="center" |8
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |99
| data-sort-value="GIO" nowrap| Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|71
|  +10,201
| align="center" |12
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |3
| data-sort-value="RIC" | Daniel Ricciardo
|Renault
|71
|  +10,541
| align="center" |11
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |44
| data-sort-value="HAM" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
|  +11,139
| align="center" |3
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |4
| data-sort-value="NOR" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|71
|  +11,204
| align="center" |10
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |11
| data-sort-value="PER" | Sergio Pérez
|nowrap|Racing Point-BWT Mercedes
|71
|  +11,529
| align="center" |15
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |26
| data-sort-value="KVY" | Daniil Kvjat
|nowrap|Scuderia Toro Rosso-Honda
|71
|  +11,931
| align="center" |16
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |20
| data-sort-value="MAG" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|71
|  +12,732
| align="center" |9
|
|-
!12
| align="center" |63
| data-sort-value="RUS" | George Russell
|Williams-Mercedes
|71
|  +13,599
| align="center" |18
|
|-
!13
| align="center" |8
| data-sort-value="GRO" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|71
|  +14,247
| align="center" |7
|
|-
!14
| align="center" |23
| data-sort-value="ALB" nowrap| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|71
|  +14,927
| align="center" |5
|
|-
!15
| align="center" |27
| data-sort-value="HUL" | Nico Hülkenberg
|Renault
|71
|  +18,059
| align="center" |13
|
|-
!16
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB" | Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|70
|  +1 krog
| align="center" |19
|
|-
!17
| align="center" |5
| data-sort-value="VET" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|65
| Trčenje
| align="center" |2
|
|-
!18
| align="center" |16
| data-sort-value="LEC" | Charles Leclerc
|Ferrari
|65
| Trčenje
| align="center" |14
|
|-
! data-sort-value="19" |19
|align="center" |18
| data-sort-value="STR" | Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|65
| Vzmetenje
| align="center" |17
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
| align="center" |77
| data-sort-value="BOT" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|51
| Hidravlika
|align="center" |4
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019